Miejscowości w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Szczytno:
 Sasek – osada
 Sasek Mały – wieś
 Sasek Wielki – wieś